Madden může být:

 Charles Madden (1862–1935) – britský admirál
 John Madden – rozcestník
 Madden NFL – populární videohra amerického fotbalu
 Richard Madden (* 1986) – skotský divadelní, filmový a televizní herec